Les Élections régionales de 1961 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1961) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1961
Haute-Autriche
Octobre 1961